Vila di Vila ima više značenja:
 Vila di Vila (Beluno)
 Vila di Vila (Trevizo)